Il singolare del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Albert-Ferrando che ha battuto in finale Renzo Furlan 7-61, 6-3.

Teste di serie 

 Giorgio Galimberti (quarti di finale)
 Vadim Kucenko (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Stefano Galvani (secondo turno)

 Joan Balcells (secondo turno)
 Giovanni Lapentti (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (secondo turno)
 Paul Baccanello (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2003